Ur-Nanse (), conhecido também como Ur-Nina, foi o rei e fundador da primeira dinastia de Lagas por volta de , no início do Terceiro Período Dinástico da Suméria. Seu antecessor, antes da fundação, é provavelmente Lugalsaguengur (que tinha uma função de patesi). Foi sucedido por seu filho Acurgal.

Reinado

Inscrições 

Ur-Nanse favorecia a sua deusa Nanse (também chamada Nina), a divindade das águas, entre todos os deuses de Lagas. Ele havia se envolvido numa cerimônia de lançar as fundações de um templo dedicado à deusa Nanse ou a Ninguirsu, deus também cultuado em sua cidade. Uma inscrição de uma imagem esculpida diz o seguinte:

Neste caso, Ur-Nanse havia presidido um banquete de comemoração à construção do templo.

Soquete de porta 

Há também um soquete de porta com uma inscrição, agora completa. A inscrição já traduzida afirma:

Construções 

Ur-Nanse construiu uma muralha defensiva em Lagas, construiu ou restaurou templos e fez ofertas às divindades sumérias, além de construir canais e desenvolver a agricultura.

Árvore genealógica 
Abaixo, segue a árvore genealógica dos primeiros monarcas de Lagas, de acordo com o antropólogo George A. Dorsey:

Ver também 

 Lagas
 História da Suméria

Bibliografia 

 

Reis de Lagas
Reis da Suméria